Ла Куарта Манзана има више значења:

 Ла Куарта Манзана (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Куарта Манзана (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику